Ruszów ist Name dreier polnischer Dörfer:
 Ruszów (Węgliniec) in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Węgliniec
 Ruszów (Łabunie) in der Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Łabunie
 Ruszów-Kolonia in der Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Łabunie